Змагання серед одинаків у легкій вазі з академічного веслування серед чоловіків на XXVII Всесвітній Літній Універсіаді пройшли з 6 по 8 липня.

Призери

Результати

Попередній етап 
Три найкращих спортсмени з кожного попереднього заїзду проходять у півфінал A/B. Решта учасників візьмуть участь у втішному заїзді.

Заїзд 1

Заїзд 2

Заїзд 3

Утішливий заїзд 
Три найкращих спортсмени з втішного заїзду проходять до півфіналу A/B.

Півфінал A/B

заїзд 1

Заїзд 2

Фінали

Фінал B

Фінал A

Посилання 
 Офіційний сайт Універсіади 2013
 Академічне веслування на сайті Універсіади
 Літня Універсіада 2013 — Академічне веслування — Технічне керівництво

Одиночки (чоловіки)
2013 в академічному веслуванні